szyk (niem. Schick) – ustalony porządek ustawienia ludzi, zwierząt, pojazdów, wojsk
 Szyk – wieś w woj. małopolskim, pow. limanowskim, gminie Jodłownik
 Artur Szyk – artysta polski żydowskiego pochodzenia

Zobacz też: szyk wyrazów, szyk przestawny